Karl Heiland  ist der Name folgender Personen:

* Karl Heiland (Generaldirektor) (1919–1987), Generaldirektor der Interflug
 Karl Gustav Heiland (1817–1868), deutscher Philologe
 Heinz Karl Heiland (1876–1932), deutscher Schauspieler